Pericoli – plurale di pericolo

Persone
 Emilio Pericoli – cantante italiano
 Lea Pericoli – ex tennista, conduttrice televisiva e giornalista italiana
 Tullio Pericoli – pittore e disegnatore italiano
 Ugo Pericoli – costumista e scenografo italiano

Altro
 Campo Pericoli – conca di origine glaciale in provincia dell'Aquila